Notre-Dame-d'Oé — no Centro
Notre-Dame-de-Sanilhac — na Nova Aquitânia
Notre-Dame-de-la-Mer — na Ilha de França
Boiry-Notre-Dame — nos Altos da França

Auvérnia-Ródano-Alpes 
Notre-Dame-de-Bellecombe
Notre-Dame-de-Boisset
Notre-Dame-de-Commiers
Notre-Dame-du-Cruet
Notre-Dame-de-Mésage
Notre-Dame-des-Millières
Notre-Dame-de-l'Osier
Notre-Dame-du-Pré
Notre-Dame-de-Vaulx

País do Loire 
Notre-Dame-d'Allençon
Notre-Dame-des-Landes
Notre-Dame-de-Monts
Notre-Dame-du-Pé
Notre-Dame-de-Riez

Occitânia 
Notre-Dame-de-Londres — na Occitânia
Notre-Dame-de-la-Rouvière

Normandia 
Notre-Dame-d'Aliermont
Notre-Dame-du-Bec
Notre-Dame-de-Bliquetuit
Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Cenilly
Notre-Dame-de-Courson
Notre-Dame-d'Elle
Notre-Dame-d'Épine
Notre-Dame-d'Estrées
Notre-Dame-d'Estrées-Corbon
Notre-Dame-de-Gravenchon
Notre-Dame-du-Hamel
Notre-Dame-de-l'Isle
Notre-Dame-de-Livaye
Notre-Dame-de-Livoye
Notre-Dame-du-Parc
Notre-Dame-du-Rocher
Notre-Dame-du-Touchet

Desambiguações de topônimos